Плуїньо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на захід від Парижа, 160 км на захід від Ренна, 75 км на північний схід від Кемпера.

Історія 

1 січня 2019 року до Плуїньо приєднали колишній муніципалітет Ле-Понту.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1967 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4904,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Плуїньо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер